As veias sacrais laterais são veias da pelve.

Veias